energiamérleg: az energiamegmaradás törvényét leíró fizikai fogalom, valamely anyagi rendszer által felvett és leadott energia közötti egyenlőség
 energiamérleg: a Föld-légkör rendszerben a Naptól kapott és a Földről kisugárzott energia közötti viszonyrendszer
 energiamérleg: a szervezetbe bevitt tápanyagérték és a szervezet leadott energiamennyisége közötti viszony
 energiamérleg: egy épület energia-felhasználásának és -veszteségének viszonya